Катићи могу бити:

 Катићи (Ивањица), насељено мјесто у општини Ивањица, Република Србија
 Катићи (Бусовача), насељено мјесто у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ